Gåsskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsskären, Houtskär, Åboland, 
 Gåsskären, Korpo, Åboland, 
 Gåsskären, Nagu, Åboland, 
 Gåsskären, Kimitoön, Åboland,

Se även
Gåsskär
Gåsören
Gåsörarna

Robotskapade Finlandförgreningar